A 2017. évi téli európai ifjúsági olimpiai fesztiválon a biatlon versenyszámainak Erzurum adott otthont. A biatlon vegyesváltó versenyszámát február 17-én rendezték.

Eredmények

Források 
 

Biatlon a 2017. évi téli európai ifjúsági olimpiai fesztiválon